

Rádió 
Rádió-vevőkészülék
Rádióadó
Rádió adó-vevő
Rádiós műsorszolgáltatók
Rádió, 2003-as amerikai film (eredeti címe: Radio, főszereplők: Cuba Gooding Jr. és Ed Harris)

Radio 
Nem magyar szó. A magyar nyelvben előtagként (pl. radioaktivitás), illetve idegen nyelvből átvett és magyarra le nem fordított műalkotások címeként, intézmények neveként stb. szerepel.

Film 
 Radio, 1984-es német rövidfilm
 Radio, 2009-es hindi nyelvű indiai film
 Radio, 2013-as malajálam nyelvű indiai film

Zene

Albumok 
 Radio, a jamaicai énekes, Ky-Mani Marley albuma
 Radio, az amerikai énekes, LL Cool J albuma
 Radio, a német énekes, Michael Rother albuma
 Radio, az amerikai Naked City együttes albuma
 Radio, a német Wise Guys együttes albuma
 Radio, az X-Dream együttes albuma

Dalok 
 Radio, az angol énekesnő, Alesha Dixon dala
 Radio, az amerikai énekesnő, Beyoncé Knowles dala
 Radio, a norvég Cir.Cuz együttes dala
 Radio, az ír The Corrs együttes dala
 Radio, a svéd énekes, Danny Saucedo dala
 Radio, az amerikai énekes, Darius Rucker dala
 Radio, az angol énekesnő, Laura White dala
 Radio, az amerikai énekes, Musiq Soulchild dala
 Radio, a német Rammstein együttes dala
 Radio, az angol énekes, Robbie Williams dala